— плёс в восточной части Внутреннего Японского моря.

География 
Границы плёса определяются береговыми линиями островов Авадзи на востоке, Хонсю на севере, Сёдо на западе и Сикоку на юге. Назван по имени провинции Харима. Площадь плёса составляет 3426 км².

Харима-Нада соединяется с остальным Внутренним Японским морем на западе проливом Бисан, а на востоке проливами Акаси и Наруто. Он не имеет островов, за исключением небольшой группы островов Иэсима на севере.

Харима-Нада — мелководный плёс. Наибольшая глубина — 42 м. От Иэсимы до Авадзи проходят два подводных хребта Сика и Муроцу.

В северной части Харима-Нада находится Харимский промышленный район. Из-за промышленных выбросов прибрежные воды моря сильно загрязнены. Летом наблюдается явление цветения воды, причиняющее ущерб рыболовству.

В плёс впадают реки первого класса Ибо и Како.

Примечания

Литература 
 『角川日本地名大辞典』 全50巻 (Большой словарь топонимов Японии: в 50 тт.) — 東京： 角川書店, 1987—1990.
 
 

Внутреннее Японское море
Плёсы Японии